Петро́вка () — посёлок городского типа в Ивановском районе Одесской области Украины.

История 
Нынешняя Петровка основана в 1927 году выходцами из близлежащего села Большой Буялык ()

В 1957 году Петровке был присвоен статус поселка.

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4595 человек.

Транспорт 
На территории села расположена железнодорожная станция Буялык на линии Одесса — Помошная.

Примечания

См. также 
 Большой Буялык
 

Населённые пункты Ивановского района (Одесская область)
Посёлки городского типа Одесской области